Pickaway Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Pickaway Township du comté de Shelby dans l'Illinois.
  du comté de Pickaway dans l'Ohio.

Homonymie de townships